Беналуа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 8,69 км². Население — 3368 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Хосе и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады